Episodi di Doraemon – serie anime del 1973
Episodi di Doraemon – serie anime del 1979
Episodi di Doraemon – serie anime del 2005